Kani ist der Name folgender Orte:

 Kani (Gifu), eine Stadt in der japanischen Präfektur Gifu
 Kani (Elfenbeinküste), ein Ort in der Elfenbeinküste
 Kani (Russland), ein Dorf in der Republik Dagestan, Russland
 Kani (Kolhumadulu-Atoll), eine Insel im Kolhumadulu-Atoll, Malediven

Kani ist der Familienname folgender Personen:

 Atandwa Kani (* 1984), südafrikanischer Schauspieler
 Gaspar Kani (1910–1968), serbischer Bauingenieur
 John Kani (* 1943), südafrikanischer Schauspieler und Regisseur
 Karl Kani (* 1970), US-amerikanischer Modedesigner
 Masataka Kani (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Mohammed Reza Mahdavi-Kani (1931–2014), iranischer Politiker und schiitischer Geistlicher

Kani bezeichnet außerdem:

 (4265) Kani, ein Hauptgürtelasteroid
 Kani Rock, Felsvorsprung an der Kronprinz-Olav-Küste des Königin-Maud-Lands, Antarktika
 Kani-Verfahren, ein iteratives Momentenausgleichsverfahren der Baustatik
 die kleine Form der Flöte Narh, die in Pakistan und im indischen Bundesstaat Rajasthan gespielt wird